Den Saakaldte — норвежская блэк-метал группа, созданная в 2006 году.

История 
Группа была основана в мае 2006 года как сольный проект музыканта Sykelig (Michael Siouzios). Позже к нему присоединились другие музыканты. Название группы происходит от названия одноимённой песни от Ved Buens Ende. На данный момент группа выпустила 3 полноформатных альбома и 4 сплита.

Состав 
 Michael Siouzios (Sykelig) — гитары (2006-)
 Daniel Theobald (Tybalt) — ударные (2012-)
 Vidar Fineidet — бас (2016—2018), гитары (2018-)
 Hugh Stephen James Mingay (Skoll) — бас (2018-)
 Jan Fredrik Solheim (Xarim) — вокал (2018-)

Дискография

Примечания 

Блэк-метал-группы Норвегии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году